Самскипадейльд 1992 () — 81-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1992 года и закончился 13 сентября 1992 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1992
Исландия
1992 год в Исландии